Fedossijiwka () ist ein Ortsname in der Ukraine

 Fedossijiwka (Sachariwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sachariwka
 Fedossijiwka (Okny), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Okny
 Fedossijiwka (Swatowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe